Valdivia steht für:

 Valdivia, Stadt in Chile
 Río Valdivia, Fluss in Chile
 Provinz Valdivia, Provinz in Chile
 Valdivia (Ecuador), Ort in Ecuador
 Valdivia (Kolumbien), Ort in Kolumbien
 Valdivia, Pflanzengattung in der Familie Escalloniaceae

Schiffe:

 Vanadis (Schiff, 1868), Neufundlandschoner, von 1956 bis 2006 Valdivia
 Valdivia (Schiff, 1886), Dampfschiff, 1898–1899 Tiefsee-Forschungsschiff der Valdivia-Expedition
 Valdivia (Schiff, 1961), ehemaliges deutsches Forschungsschiff

Valdivia ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Valdivia (* 1941), mexikanischer Fußballspieler
 Jorge Valdivia (* 1983), chilenischer Fußballspieler
 José Antonio Valdivia, mexikanischer Fußballtorhüter
 Mauricio Valdivia (* 1989), chilenischer Leichtathlet
 Paula Valdivia Monserrat (* 1995), spanische Handballspielerin
 Pedro de Valdivia (1497–1553), spanischer Konquistador
 Thalia Valdivia (* 1996), peruanische Leichtathletin
 Vladimir Valdivia (* 1970), peruanischer Pianist

Siehe auch:

 Valdivia-Kultur, neolithische Kultur in Ecuador
 Valdivia-Expedition, Tiefsee-Expedition (1898/99)
 Valdivia Point, Landspitze in Antarktika
 Kap Valdivia, Kap der Bouvetinsel im Südatlantik